Der Nachname Kempmann gilt für folgende Personen:

 Andrea Kempmann, deutsche Richterin des Oberlandesgerichts München und des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs
 Antonius Kempmann, deutscher Journalist (siehe Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte, Abgasskandal, Globale Überwachungs- und Spionageaffäre, PRISM, Brandon Bryant)
 Fritz Kempmann, deutscher Sachbuchautor
 Gertrud Wendl-Kempmann, deutsche Psychoanalytikerin
 Johannes Kempmann, deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen), MdL Niedersachsen, Lobbyist der deutschen Energiewirtschaft
 Siegmund Kempmann, Augenzeuge des Unternehmens Barthold